Ву́лиця Володи́мира Монома́ха — назва вулиць у деяких населених пунктах України

Вулиця Князя Володимира Мономаха 
 Вулиця Князя Володимира Мономаха — вулиця у місті Коростень.

Вулиця Володимира Мономаха 
 Вулиця Володимира Мономаха — вулиця у місті Бровари.
 Вулиця Володимира Мономаха — вулиця у місті Вишгород. 
 Вулиця Володимира Мономаха — вулиця у місті Володимир.
 Вулиця Володимира Мономаха — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Володимира Мономаха — вулиця у місті Ізюм.
 Вулиця Володимира Мономаха — вулиця у місті Марганець.
Вулиця Володимира Мономаха — вулиця у місті Переяслав.
 Вулиця Володимира Мономаха — вулиця у місті Рівне.
 Вулиця Володимира Мономаха — вулиця у місті Умань.
 Вулиця Володимира Мономаха — вулиця у місті Фастів.
 Вулиця Володимира Мономаха — вулиця у місті Шпола.
 Вулиця Володимира Мономаха — вулиця у місті Черкаси.
 Вулиця Володимира Мономаха — вулиця у місті Яготин.

Провулок Володимира Мономаха 
 Провулок Володимира Мономаха — вулиця у місті Ізюм.
 Провулок Володимира Мономаха — вулиця у місті Фастів.

Вулиці, названі на честь людей